Lilo puede referirse a:
Nombre común del pequeño árbol o arbusto de la familia de las oleáceas llamado Syringa vulgaris.
Lilo ("Linux Loader"), es un gestor de arranque de Linux.
El alias y apodo de la actriz y cantante estadounidense Lindsay Lohan.
El nombre de la protagonista de la película de animación Disney, Lilo & Stitch.
Pseudónimo utilizado por Miguel Mihura durante la Guerra Civil española en la revista La Ametralladora.
Lilo ser vivo muy parecido a una niña lobo con colmillos y ratito.